Dies ist eine Liste der Städte in Samoa.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Samoa ist Apia mit einer Einwohnerzahl von 63.191 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentriert sich rund ein Drittel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der Tabelle sind die Städte über 1000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 6. November 2001, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die Region, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch
Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks
Government of Samoa
City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Samoas

!
Samoa